Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek , illetve GY1-es, GY2-es, GY3-as, GY4-es, GY5-ös, GY6-os, GY7-es, GY8-as, GY9-es, GY10-es, GY11-es, GY12-es, GY13-as és GY14-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

  busz (Budapest)megszűnt
GY1-es busz (Budapest)megszűnt
GY2-es busz (Budapest)megszűnt
GY3-as busz (Budapest)megszűnt
GY4-es busz (Budapest)megszűnt
GY5-ös busz (Budapest)megszűnt
GY6-os busz (Budapest)megszűnt
GY7-es busz (Budapest)megszűnt
GY8-as busz (Budapest)megszűnt
GY9-es busz (Budapest)megszűnt
GY10-es busz (Budapest)megszűnt
GY11-es busz (Budapest)megszűnt
GY12-es busz (Budapest)megszűnt
GY13-as busz (Budapest)megszűnt
GY14-es busz (Budapest)megszűnt